Totomoxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Totomoxtla, Puebla, ort, Cuautempan, 
 Totomoxtla, San Luis Potosí, ort, Tampacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar